Allegro ma non troppo – in ambito musicale, indicazione riguardante la velocità esecutiva
 Allegro ma non troppo – album della Bandabardò pubblicato nel 2010
 Allegro ma non troppo – raccolta di saggi satirici di Carlo M. Cipolla, pubblicata nel 1988
 Allegro non troppo – film in tecnica mista prodotto e diretto da Bruno Bozzetto nel 1976
 Allegro ma non troppo – film del 1994 diretto da Fernando Colomo

Pagine correlate
 Allegro (disambigua)